Та́йлер () — англійське прізвище, яке можна перекласти як «господар готелю».

Відомі носії 
 Браян Тайлер (; 1972) — американський композитор.
 Бонні Тайлер (, уроджена Гейнор Гопкінс, ; 1951) — валлійська співачка.
 Джон Тайлер (; 1790—1862) — десятий президент США (1841—1845).
 Джуді Тайлер (, уроджена — Джудіт Мей Хесс, ; 1932—1957) — американська акторка.
 Лексі Тайлер (; 1983) — американська порноакторка та модель
 Лів Тайлер (; 1977) — американська актриса.
 Паркер Тайлер (; 1904—1974) — американський поет-сюрреаліст.
 Роуз Тайлер (; 1987) — персонаж британського науково-фантастичного серіалу «Doctor Who»
 Стівен Тайлер (; справжнє ім'я Стівен Віктор Талларіко, ; 1948) — американський музикант, лідер гурту Aerosmith.

Англійські прізвища